El Torneig de Quebec 2018, oficialment conegut com a Coupe Banque Nationale 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de setembre de 2018 al PEPS Sport Complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La tennista francesa Pauline Parmentier va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018